Commissione per la verità e la riconciliazione – commissione incaricata di indagare e rivelare i crimini passati di un governo
 Commissione per la verità e la riconciliazione – commissione d'inchiesta istituita nel 2001 in Perù
 Commissione per la verità e la riconciliazione – tribunale straordinario istituito in Sudafrica dopo la fine del regime dell'apartheid